Флаг муниципального образования «Ка́менский район» Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5970.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Каменский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее из двух равновеликих, волнисто пересечённых горизонтальных полос красного и зелёного цвета, несущее в середине фигуры герба: две серебряные обнажённые казачьи шашки накрест, поверх которых сложенные в кольцо золотая головка пшеничного колоса и золотая половина тележного колеса; поверх всего — серебряное кайло в столб».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба муниципального образования «Каменский район» и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие исторические, природные и экономические особенности Каменского района.

Колос — символизирует земледелие и отражает основной профиль занятости сельского населения.

Колесо — символизирует технический прогресс и развитое транспортное движение, как автомобильное, так и железнодорожное, играющее важную роль в экономическом развитии района на протяжении всей его истории.

Казачьи шашки — указывают на историческое прошлое района, связанное с казачеством, участие в сражениях, сохранение и возрождение казачьих традиций в поселениях района, а также символизирует готовность к защите отечества от врагов.

Кайло — символизирует богатство района полезными ископаемыми, традиционно используемыми как строительный и отделочный материал, указывает на высокую роль добывающей и строительной отрасли, и отражает название района.

Зелёный цвет — символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Красный цвет — символизирует любовь, мужество, смелость, великодушие, и кровь, пролитую за веру и отечество.

Волнистое пересечение красной и зелёной полос — указывает на значительную роль протекающих рек Северский Донец и Глубокая в истории освоения земель района.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением кирки
Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением пшеничного колоса